Ингердахский сельсовет — административно-территориальная единица и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Ахвахском районе Дагестана Российской Федерации.

Административный центр — село Ингердах.

Население

Состав

Примечания 

Муниципальные образования Ахвахского района
Сельские поселения Дагестана